Бога́тое — село в Самарской области. Административный центр Богатовского района и сельского поселения Богатое.

География 
Расположено на берегу реки Самара при одноимённой железнодорожной станции (на линии Кинель — Оренбург).

Село состоит из 50 улиц, 9 переулков и одного проезда.

История 

Село Богатое (ранее слобода Бедный Умёт — с. Павловка) было основано в середине XVIII века на Большой Московской дороге, протянувшейся вдоль Самарской укреплённой линии, и соединявшей Оренбург через Самару с центром страны, на середине пути между Красносамарской и Борской крепостями располагался трактир под названием «Богатый Умёт». Название произошло от сочетания «умет» (то есть укрытие от непогоды) и «богатое» место (вдоль реки тянулся большой сосновый лес, в котором водилось много зверя, дичи).

В 1751 году на месте постоялого двора была основана слобода Богатый Умёт. Считается, что первыми поселенцами слободы были беглые крестьяне-переселенцы из Нижегородского, Арзамаского и других уездов. В Богатом Умете находилась почтовая станция.

В период с 1767 г. по 1772 г. казенные земли между Красносамарской и Борской крепостями «в урочищах Богатого Умета» купил дворянин Павел Степанович Обухов вместе с родственниками, основав там селение Павловку, сохранившее и прежнее название места — Богатый Умёт или просто Богатое.

В начале XIX в. Павловка принадлежала родственнику первого владельца статскому советнику Н. В. Обухову и оставалась сравнительно небольшой деревней с 46 дворами. В течение XIX века поселение бурно росло и развивалось, так что к 1897 году в нём жило более 2 тысяч жителей.

В 1870-х годах Обуховы продали свои имения в Богатом санкт-петербургскому купцу Николаю Леонтьевичу Левенсону (Левинсону), построившему в Богатом сахарный завод.

В 1870-е — 1880-е годы в ходе строительства железной дороги Самара—Оренбург была построена железнодорожная станция, которая находилась в непосредственной близости от Павловки и Богатого Умета и была названа станция «Богатое». Основным населением здесь в этот период были татары, русские и молокане.

В 1890-х годах неподалёку от села действовали паровой сахарный завод Богатовского товарищества, конский завод и мельницы Аржанова и Шихобалова. В состав селения и прихода Богатовской церкви входили также посёлки, возникшие при этих предприятиях — Степановка, Уметовский (при мельнице Шихобалова и сахарном заводе), а также деревня Кураповка.

В 1960 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Павловка переименовано в Богатое.

Население 

К началу XIX в. Павловка насчитывала всего 46 дворов с 203 жителями. К середине 1830-х годов численность его жителей достигла 565 человек, в 1859 году в селе проживало 830 человек обоего пола, а в 1897 году здесь числилось уже 2277 жителей.

Во время переписи 2010 года в селе постоянно проживало 5922 жителя, в том числе 2715 мужчин (45,8 %) и 3207 женщин (54,2 %).

Люди, связанные с селом 
Село Богатое — Родина Героя Советского Союза Валентина Васильевича Павлова.

Здравоохранение 
В селе располагается ГБУЗ Самарской области «Богатовская центральная районная больница», главврач Григорьев Александр Валентинович.

Памятники истории и культуры 

 Мельница купца Шихобалова (XIX - нач. XX века) - ул. Советская,1
 Сахарный завод Богатовского товарищества (XIX - нач. XX века) - ул. Заводская, 33
 Пивное заведение, комплекс зданий (XIX - нач. XX века) - ул. Комсомольская 52,54

Примечания

Литература 
 Дубман Д. Л., Смирнов Ю. Л. «Богатовский край», 2001 г.

Ссылки 
 Сайт села Богатое в интернете 
 Богатый УметЪ: Любительско-краеведческий проект, посвященный истории с. Богатое и Богатовскому району.  // vk.com/bg_umet

Районные центры Самарской области
Населённые пункты Богатовского района